Pörschken ist ein Ortsname:
 Pörschken (Heiligenbeil), Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: Teil von Nowo-Moskowskoje im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Pörschken, Kreis Mohrungen, Ostpreußen: Prośno, Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen